Babaci ist der Familienname folgender Personen:
 Lahcen Babaci (* 1957), algerischer Hindernisläufer
 Sayed Ali Babaci (* 1915), afghanischer Hockeyspieler